Teófilo (Bíblia) — destinatário dos Atos dos Apóstolos e do Evangelho de Lucas, segundo o próprio apóstolo
 Teófilo de Antioquia  (†186) — teólogo, escritor cristão apologista e bispo de Antioquia
 Teófilo de Cesareia (†195) — bispo de Cesareia
 Teófilo (consular) (†354) — oficial romano
 Teófilo I de Alexandria (†412) — patriarca de Alexandria
 Teófilo (imperador) (813 – 842) — imperador bizantino
 Teófilo de Cesareia (século X) — bispo de Cesareia
 Teófilo I de Jerusalém (†1012) — patriarca de Jerusalém

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de história